Donald Sutherland (né en 1935), acteur canadien

Donald Sutherland est un nom pouvant aussi désigner:

 (1843/44-1919), explorateur néo-zélandais
Donald Sutherland (1863-1949), homme politique canadien de l’Ontario
Donald Matheson Sutherland (1879-1970), homme politique canadien de l’Ontario
 (né en 1949), joueur australien de cricket

Voir aussi

Sutherland, Donald